Гран-при Италии 2003 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 14 сентября 2003 года.



Гонка 
Михаэль Шумахер стартовал с поул-позишн и лидировал практически от старта до финиша, лишь на один круг уступив лидерство после первого пит-стопа Хуану-Пабло Монтойе. Монтойя на протяжении практически всей гонки держался на расстоянии до 5 секунд от лидера, в середине гонки сократив его до секунды, однако обойти не смог и к финишу начал отставать. Третьим в острой борьбе с Кими Райкконеном стал Рубенс Баррикелло. Заменивший травмированного Ральфа Шумахера Марк Жене занял 5-е место, показав лучший результат в своей карьере. В этом ему помог сход шедшего 5-м Дэвида Култхарда за 8 кругов до финиша.

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1,21,832
 В гонке приняли участие 9 гонщиков, выступавших на протяжении своей карьеры за команду "Минарди": Марк Жене, Ярно Трулли, Фернандо Алонсо, Джанкарло Физикелла, Жолт Баумгартнер, Марк Уэббер, Джастин Уилсон, Николас Кьеза и Йос Ферстаппен.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии